CZW, sigle composé des trois lettres C, Z et W, peut faire référence à :
 , une fédération de lutte.

CZW est aussi un code qui peut faire référence à :
 Częstochowa, Pologne, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code